Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973 s'est disputée du  au .

Dianne Fromholtz remporte le simple dames. En finale, elle bat Janet Newberry, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marina Kroschina et Olga Morozova.

En double mixte, la paire Olga Morozova et Alex Metreveli enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours 
Sept joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Beckenham
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Beckenham